Název Kanice má několik obcí:

 1) Kanice (okres Domažlice) – obec v okrese Domažlice
 Kanice (zámek) – zámek v okrese Domažlice
 2) Kanice (okres Brno-venkov) – obec v okrese Brno-venkov
 3) Kanice (Petrovice) – část obce Petrovice v okrese Hradec Králové

Kanice je také jméno dvou polských obcí
 Kanice (Lodžské vojvodství)
 Kanice (Západopomořské vojvodství)

Přírodní památka 
 Kanice - lesní rybník

Podobný název
 Kanica – vesnice v Chorvatsku

Externí odkazy